Le nom Iazu peut faire référence à :

Toponymes

Iazu, un cratère sur Mars.

Homonymie de toponyme